Neuf mois est le titre de plusieurs œuvres : 
 Neuf mois (1976), un film hongrois réalisé par Márta Mészáros ;
 Neuf mois (1994), un film français réalisé et interprété par Patrick Braoudé ;
 Neuf mois aussi (1995), un film américain réalisé par Chris Columbus ;
 9 mois ferme (2013), un film français réalisé et interprété par Albert Dupontel ;
 Neuf mois, un magazine français, lancé en 2000 fondée par Pascale Costa, édité par Bleucom éditions.